Cadafaz (Celorico da Beira), een plaats in de Portugese gemeente Celorico da Beira
 Cadafaz (Góis), een plaats in de Portugese gemeente Góis